Тихон Николаевич Шаламов (5 августа 1868 — 3 марта 1933, ) — священник Русской православной церкви, отец писателя Варлама Шаламова.

Биография 
Родился в 5 августа 1868 в селе Вотча Усть-Сысольского уезда. Его отец священник Вотчинского прихода Николай Иоаннович Шаламов (1827—1910), мать — Татьяна Андреевна Мусникова, дочь пономаря из г. Великого Устюга. После окончания в 1890 г. Вологодской духовной семинарии был учителем церковно-приходской школы.

Отправлен на Аляску по представлению епископа Аляскинского и Алеутского Николая (Зиорова), ранее служившего инспектором Вологодской духовной семинарии. С 1893 по 1904 — православный миссионер на Алеутских островах. По прибытии в Америку был рукоположен в сан священника и назначен на место при Воскресенской церкви на Кадьякском острове от Русской Православной Церкви, в Североамериканской епархии. Автор ряда статей в «Американском православном вестнике». В 1902 году открыл на Аляске «Общество трезвости имени Святителя Тихона и Марии Египетской» и стал его председателем. Состоял смотрителем и законоучителем Свято-Иоасафовского и Свято-Германовского детских приютов, был руководителем Свято-Иннокентьевского братства взаимопомощи. В 1904 году награждён наперсным крестом «за крепкостоятельное служение на пользу православия среди инославия» и орденом Св. Анны 3 степени.

В 1904 году возвращается в Вологду, служит священником в церкви Александра Невского рядом с Софийским собором (по другим данным в Вознесенской церкви). Был законоучителем Колесниковского приходского училища, 2-й женской гимназии. В 1906 переведён на должность штатного священника в кафедральном Софийском соборе. Варлам Шаламов вспоминает в «Четвёртая Вологда»:

«Для церковных властей это было хорошим решением — молодой священник из заграничной службы, владеющий английским в совершенстве, французским и немецким со словарем, лектор, миссионер и насквозь общественный организатор…»

Правда, местных обывателей поведение отца Тихона повергло в шок. Новый батюшка главного в городе храма любил одеться по последней моде, был заядлым охотником и рыбаком. Мастерски изготовлял рыбачьи лодки, причем делал это прямо во дворе своего дома. Посмотреть на «попа с рубанком» собирались целые толпы зевак.

Но главное — активное участие в общественной жизни города: Тихон Шаламов был смотрителем и учителем в детских приютах, председателем общества трезвости. Когда по России прокатилась волна еврейских погромов, а 14 июля 1906 был убит М. Я. Герценштейн, отец Тихон выступил в соборе с речью в его защиту и отслужил по нему панихиду. Этим он навлёк на себя гнев вологодского церковного начальства, но взглядов не изменил. Общался с адвокатом А. М. Виноградовым.

После революции вступил в «Живую церковь», принимал активное участие в деятельности обновленчества.

В 1918 году для семьи Шаламовых наступает трудное время. После революции найти работу для священника стало практически невозможным, Шаламовы терпели материальные трудности. В 1917—1918 служил в церкви фабрики «Сокол». В 1920 году Тихон Николаевич ослеп и уже не мог вести церковные службы, но зато активно посещал публичные диспуты партийцев-атеистов и священников. На все диспуты Варлам Шаламов водил отца как поводырь.

В 1920-е годы советские власти разрешали такие словесные сражения в целях просвещения. Благодаря этому еще было возможным существование Пастырской Богословской школы, где, как свидетельствует найденная фотография, и преподавал священник Шаламов. Одно время работал в книжном магазине. Умер отец Тихон 3 марта 1933 года, предположительно от воспаления лёгких. Похоронен в Вологде на Введенском кладбище (могила не сохранилась). Кенотаф установлен в 2010-х годах.

Семья 
 Брат — Прокопий (1876—май 1931) — священник в Вотчинском приходе Усть-Сысольского уезда. Расстрелян по обвинению в сопротивлении коллективизации, виновным себя не признал.
 Сестры — две замужем за священниками, одна учительница в с. Вотча.
 Жена — Надежда Александровна (урождённая Воробьёва) (1869—1934) — преподавала последние годы на Кадьяке, за что отмечена архиерейской грамотой «за безвозмездные учительские труды в местной школе».
 Сын — Валерий (1893—?), офицер царской армии, в РККА служить отказался, после чего, по мнению биографов его брата Варлама, был завербован как осведомитель ОГПУ.
 Дочь — Галина (1895—1987) проживала в Сухуми.
 Сын — Сергей (1898—1920) погиб на гражданской войне, сражаясь на стороне красных.
 Дочь — Наталия (1899—?), в 30-е годы — фельдшер в Нижнем Новгороде.
 Сын — Варлам (18 июня 1907 — 17 января 1982), писатель и поэт.

Публикации 
 Краткое церковно-историческое описание Кадьякского прихода.
 Грозная опасность. [Алкоголизм]. Вологодский пастырский союз борьбы с пьянством. Вологда, 1911.
 Речь о. Тихона Шаламова на панихиде по М. Герценштейну

Литература 
 Шаламов В. Т. Четвертая Вологда // Наше наследие. 1988. № 3—4.
 Коновалов Ф. Я. Отец Варлама Шаламова // Красный Север. — Вологда, 1990. 18 февр.
 Есипов В. В. Шаламов. — : Молодая гвардия, 2012. — 346[6] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып.1374). — ISBN 978-5-235-03528-7

Ссылки 

 Шаламов Тихон Николаевич
 Ирина Сиротинская, Валерий Есипов. Из истории рода Шаламовых.
 Фёдор Коновалов. Отец Варлама Шаламова // Русский огонек. — 1994. — № 27
 Лора Клайн. Новое об отце Шаламова
 Валерий Есипов. Кадьякский сюжет Варлама Шаламова // Русская Америка. — 1993. — № 1
 Ирина Сиротинская. Из истории рода // Лад. — 1994. — № 1
 Примечания. Четвёртая Вологда
 Бялик С. Сенсация с чердака

Примечания 

Выпускники Вологодской духовной семинарии
Священники Русской православной церкви
Преподаватели учебных заведений Русской православной церкви
Православные миссионеры
Умершие от пневмонии
Деятели обновленчества
Варлам Шаламов